Ел Окотал има више значења:

 Ел Окотал (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Хитотол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотал (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Окотал (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окотал (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окотал (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Окотал (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Окотал (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Окотал (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Окотал (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Окотал (Сан Франсиско Чапулапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотал (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотал (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотал (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотал (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотал (Аказинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Окотал (Амистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Окотал (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Окотал (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Окотал (Атлангатепек), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику